

Результаты соревнований 
Ходьба 50 км, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

Старт и финиш на Национальном стадионе.

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968